

Нурма — село, Медведевський район, Марій Ел
 Нурма — село, Тосненський район, Ленінградська область